Ein Skimmer ist

 Skimmer, zur Reinhaltung von Gewässern in der Wasserwirtschaft und zur Bewältigung von Ölschichten auf Gewässern
 Skimmer (Ionenoptik), eine konische elektrostatische Linse zur Trennung von geladenen Teilchen und Restgasen, die bei der Teilchenerzeugung entstehen
 Skimmer (Band), britische Pop-Punk-Band
 ein meist aus dünnem Gewebe hergestellter Streuschirm für fotografisch genutztes Licht

Siehe auch:
 Skimming (Betrug)